Альбов Микола Михайлович (3(15) жовтня 1866, село Павлово, Горбатівського повіту — † 24 листопада (6 грудня) 1897, Ла-Плата, Аргентина) — російський ботаніко-географ, систематик рослин, мандрівник, дослідник Кавказу, Аргентини і Вогняної Землі.
 Альбов Сергій Веніамінович (нар. 6 жовтня 1900, Сімферополь — пом. 18 червня 1992, Сімферополь) — радянський гідрогеолог і педагог; доктор геолого-мінералогічних наук.